Der Außenminister Kenias ist ein für die Außenbeziehungen des Landes zuständiger Minister des Außenministeriums von Kenia.

Das Folgende ist eine Liste von kenianischen Außenministern seit der Schaffung des Postens nach der Unabhängigkeit Kenias im Jahr 1963 von dem Vereinigten Königreich:

Einzelnachweise 

!
Kenia